Mieszko Mieszkowic (łac. Miseco, Misica, ur. między 978 a 984, zm. po 992) – syn Mieszka I, księcia Polski z dynastii Piastów, i jego ostatniej żony Ody.

Według powszechnie przyjętej opinii historyków, wraz z rodzicami i swoim bratem Lambertem został wymieniony w dokumencie Dagome iudex, sporządzonym około 991. Wspomina go w swojej kronice również Thietmar z Merseburga wymieniając trzech synów Mieszka I i jego żony Ody: Mieszka, Świętopełka oraz trzeciego syna, którego imienia Thietmar nie znał.

Po śmierci ojca w 992 został wraz z matką i Lambertem wygnany z Polski przez swojego przyrodniego brata Bolesława I Chrobrego. Jego dalsze losy nie są znane. On – albo Świętopełk lub Lambert – ożenił się i został ojcem Dytryka lub według innych poglądów: Dytryka i Siemomysła.

Genealogia 

lub według poglądów: E. Rymara, B. Śliwińskiego i J. Dobosza

Przypisy

Bibliografia 
 Kronika Thietmara, wyd. Jedlicki M. Z., Poznań 1953 s. 224.
 Kürbis B., Dagome iudex – studium krytyczne, [w:] Tymieniecki K. (red.), Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia, T. 1, Poznań 1962, s. 396 (tam tekst dokumentu).

Opracowania 
 Balzer O., Genealogia Piastów, Kraków 1895.
 Jasiński K., Rodowód pierwszych Piastów, Wrocław – Warszawa 1992, s. 100–101.
 
 Widajewicz J., Początki Polski, Wrocław 1948.

Pierwsi Piastowie
Urodzeni w X wieku
Nieznana data śmierci
Zmarli w X wieku